Totem Pole est le nom de plusieurs structures géologiques :
 Totem Pole, à Monument Valley, aux Etats-Unis. 
 Totem Pole, en Tasmanie ;